Sept navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Nymphe, HMS Nymph ou HMS Nymphen, d'après les nymphes de la mythologie grecque :
 le , un sloop de 14 canons lancé en 1778, brûle par accident en 1783 ; 
 le , un navire de cinquième rang de 36 canons, capturé aux français en 1780, détruit en 1810 ;
 le , un navire de cinquième rang de 36 canons, capturé aux danois en 1807, prévu d'être renommée HMS Determinee, mais ce ne fut pas le cas, vendu en 1816 ;
 le , un navire de cinquième rang de 38 canons, construit sous le nom de HMS Neriede, mais renommé en 1811, lancé 1812, service portuaire en 1836, renommé HMS Handy en 1871, détruit en 1875 ; 
 le ,, un sloop à hélice lancé en 1866, vendu en 1884 ;
 le , un sloop à hélice lancé en 1888, renommé HMS Wildfire en 1906, HMS Gannet en 1916 et finalement  HMS Pembroke en 1917 ;
 le , un destroyer de la classe Acorn lancé en 1911, vendu en 1921 ;
 le HMS Nymphe aurait dû être un navire de la classe Black Swann, la construction débute en 1945 mais est annulée l'année suivante.

Nymphe